Доктор Ху је британска научно-фантастична серија коју продуцира Би-Би-Си. Оригинално је приказивана од 1963. до 1989. Након неуспешног филма из 1996, поновно је покренута 2005. Из Доктора Хуа су такође протекле и три друге серије у којима су главни ликови били пријатељи Доктора. То су  Торчвуд, Пустоловине Саре Џејн и К9.

Серија Доктор Ху тренутно броји 43 сезона и 327 епизода.

Преглед

Епизоде

1. сезона (1963−64) 
Вилијам Хартнел тумачи улогу Доктора.

2. сезона (1964−65)

3. сезона (1965−66)

4. сезона (1966−67)
Патрик Тротон је заменио Вилијама Хартнела у улози Доктора у епизоди "Десета планета".

5. сезона (1967−68)

6. сезона (1968−69)

7. сезона (1970) 
Џон Пертви је заменио Патрика Тротона у улози Доктора у епизоди "Први талас из свемира".

8. сезона (1971)

9. сезона (1972)

10. сезона (1972−73)

11. сезона (1973−74) 
Том Бејкер је заменио Џона Пертвија у улози Доктора у епизоди "Планета паука".

12. сезона (1974−75)

13. сезона (1975−76)

14. сезона (1976−77)

15. сезона (1977−78)

16. сезона (1978−79)

17. сезона (1979−80)

18. сезона (1980−81) 
Питер Дејвисон је заменио Тома Бејкера у улози Доктора у епизоди "Логополис".

19. сезона (1982)

20. сезона (1983)

21. сезона (1983−84) 
Колин Бејкер је заменио Питера Дејвисона у улози Доктора у епизоди „Пећине Андрозанија”.

22. сезона (1985)

23. сезона (1986)

24. сезона (1987) 
Силвестер Мекој је заменио Колина Бејкера у улози Доктора у епизоди „Време и Рани”

25. сезона (1988−89)

26. сезона (1989)

27. сезона (1996) 
Пол МекГан је заменио Силвестера Мекоја у улози Доктора у епизоди „Унутрашњи непријатељ (1. део)”.

28. сезона (2005) 
Кристофер Еклстон је заменио Пола МекГана у улози Доктора у епизоди „Роуз”.Дејвид Тенант је заменио Кристофера Еклстона у улози Доктора у епизоди „Различити начини (2. део)”.

29. сезона (2005−06)

30. сезона (2006−07)

31. сезона (2007−08)

32. сезона (2008−09)

33. сезона (2009−10) 
Мет Смит је заменио Дејвида Тенанта у улози Доктора у епизоди „Крај времена (2. део)”.

34. сезона (2010−11)

35. сезона (2011)

36. сезона (2012−13)

37. сезона (2013) 
Питер Капалди је заменио Мета Смита у улози Доктора у епизоди "Време Доктора".

38. сезона (2014)

39. сезона (2015)

40. сезона (2016−17)

41. сезона (2017) 
Џоди Витакер је заменила Питера Капалдија у улози Доктора у епизоди „Било двапут (2. део)”.

42. сезона (2018−19)

43. сезона (2020−21)

Напомене

Спољашње везе 

 
 Службена страница на BBC-у
 Службена страница
 Фан страница у Србији

Доктор Ху
Доктор Ху